Liebehenschel ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Liebehenschel (1901–1948), deutscher SS-Obersturmbannführer
 Uwe Liebehenschel (* 1971), deutscher Politiker (CDU)